Yumbi peut-être :
 Yumbi, localité de la province du Mai-Ndombe au Congo-Kinshasa
 Yumbi, territoire de la province du Mai-Ndombe au Congo-Kinshasa
 Yumbi, localité du territoire de Punia dans la province du Maniema au Congo-Kinshasa.